Lehel (München), een buurt in München.
Lehel (metrostation), een station van de metro van München.
Lehel (stamhoofd), een Hongaars stamhoofd uit de tiende eeuw